

Toponymes 

 Misso, ancienne commune rurale d'Estonie ;
 Misso, bourg d'Estonie, dans la commune de Rõuge.

Voir aussi 
 Miso, aliment japonais traditionnel.